Краснофло́тский — топоним:

Населенный пункт 
Краснофлотский — посёлок в Светлоярском районе Волгоградской области.
Краснофлотский — посёлок в Ейском районе Краснодарского края.
 Краснофлотский — посёлок в Щёлковском районе Московской области.

Острова 
 Краснофлотский — остров в Архангельске на Северной Двине

См. также 
 Краснофлотский мост
 Краснофлотский переулок (Павловск)
 Краснофлотские
 Краснофлотское
 Краснофлотск